Spaltpilz steht für:

 einen einzelligen Mikroorganismus (veraltet), siehe Schizomycet
 die Gattung Spaltpilze (Schizopora) in der Familie Spaltporlingsverwandte (Schizoporaceae), zum Beispiel der Veränderliche Spaltporling (Schizopora paradoxa)
 in der Umgangssprache ein Mensch, der in einer Diskussion Positionen der beteiligten Gruppen stärker in Richtung Konfrontation lenkt

Siehe auch: